Сулакский каскад ГЭС — комплекс гидравлических электростанций в России. Расположен на реке Сулак в Дагестане. Основная часть строительства осуществлена в советский период.

Общие сведения 
Комплекс ГЭС на реке Сулак, суммарной действующей мощностью 1345,6 МВт, среднегодовой выработкой 3,6803 млрд кВт·ч (0,37% от общего потребления в стране) и состоящий из трех ступеней:
 первая ступень — Чиркейская ГЭС, мощностью 1000 МВт и выработкой 2,47 млрд кВт·ч;
 вторая ступень — Миатлинская ГЭС, мощностью 220 МВт и выработкой 0,69 млрд кВт·ч;
 третья ступень — комплекс Чирюртских ГЭС, использующих одну плотину и водохранилище, состоящий из четырех станций:
 Чирюртская ГЭС-1, проектной мощностью в 72 МВт и выработкой 0,386 млрд кВт·ч;
 Гельбахская ГЭС мощностью 44 МВт и выработкой 0,0915 млрд кВт·ч;.
 экспериментальная Бавтугайская ГЭС, мощность 0,6 МВт;
 Чирюртская ГЭС-2 мощностью 9 МВт и выработкой 0,0428 млрд кВт·ч;

ГЭС находятся на территории Дагестана. Все электростанции спроектированы институтом «Гидропроект» (Ленинградским и Бакинским отделениями).
Все ступени входят в состав ОАО «РусГидро».

Экономическое значение 
ГЭС играют важную роль в обеспечении устойчивости энергосистемы Юга.

Ссылки 
 Сайт института «Гидропроект»
 Официальный сайт ОАО «РусГидро»

Примечания 

Каскады ГЭС России